Дже́ффри Пирс (, род. 13 декабря 1971, Денвер, Колорадо) — американский актёр, режиссёр и продюсер. Имя при рождении — Джеффри Ду́глас Плитт ().

Ранняя жизнь и начинания 
Пирс начал свою карьеру в компании «Шекспир и компания» () в Леноксе, штат Массачусетс и в Школе актёрского мастерства Беверли-Хиллс (). Он выступил продюсером и режиссёром фильма «All My Sins Remembered».

Личная жизнь 
С 2000 года женат на Кристин Пирс ().

Фильмография

Компьютерные игры

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США